Dyserinck (geslacht), een Nederlands geslacht
Hendrik Dyserinck (1838–1906), Nederlands marineofficier en minister van Marine.
Nelly Dyserinck (1863-1944), echtgenote van de Vlaamse schrijver Cyriel Buysse.
 Esther Welmoet Dyserinck (1876 - 1956), Nederlands feministe
oude naam van Boesingheliede, buurtschap in de Haarlemmermeer.